Компания ADVA Optical Networking SE основана в 1994 году в Германии. Главный офис компании находится в Мартинсриде (коммуна Планег земли Бавария). Производство в Майнинген. Главная производственная и научно-исследовательская площадка компании расположена в Майнингене, где до 1990-х годов находилось одно из подразделений народно-промышленного предприятия ГДР по разработке и выпуску компьютерной техники — «Роботрон».

Деятельность 

ADVA Optical Networking SE является одним из ведущих мировых поставщиков сетевых решений для оптических CWDM/DWDM сетей и сетей Ethernet. Оборудование позволяет предоставлять в телекоммуникационных сетях городского масштаба сервисы, связанные с передачей и хранением разнородных данных, в том числе, голоса и видео.

Семейство продуктов операторского класса Fiber Service Platform (FSP) компании ADVA Optical Networking SE специально разработаны для совершенствования сервисов, упрощения эксплуатации сетей связи, а также снижения общей стоимости проекта. Продуктами компании ADVA AG Optical Networking пользуются более 100 крупнейших операторов связи и тысячи предприятий во всём мире. Продукция поставляется, в основном, через дилерскую сеть, объединяющую тщательно отобранных и сертифицированных компаний-партнёров.

В числе бесспорных достоинств инновационных разработок и технологий, предлагаемых компанией ADVA Optical Networking SE — универсальность и высокий уровень адаптивности всей линейки решений, что позволяет эффективно использовать одни и те же продукты в составе решений для различных категорий заказчиков. Операторы связи и сервис-провайдеры, используя решения ADVA Optical Networking SE, смогут предоставлять набирающие популярность высокоскоростные сервисы tripple play и IPTV; крупным корпоративным заказчикам, располагающим собственными сетями передачи данных — помочь организовать высокопроизводительные транспортные сети, способные поддержать работу локальных сетей, защищённых виртуальных сетей хранения данных и мн. др.

Компания представлена на телекоммуникационном рынке в 17 странах: Германия, США, Австрия, Великобритания, Россия, Норвегия, Италия, Польша, Франция, Китай, Япония, Индия, ОАЭ, Швеция, Сингапур, Южная Африка, Украина. В настоящее время в компании насчитывается свыше 1000 сотрудников.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Компании, основанные в 1994 году